Чапарал има више значења:

 Чапарал
 Чапарал (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапарал (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапарал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чапарал, Ел Гран Чапарал, Агрикола (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чапарал (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чапарал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чапарал (Уку), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику